Gerald FitzGerald peut se référer aux pairs irlandais suivants :

 Gerald FitzGerald († 1398),  comte de Desmond  ;
 Gerald FitzMaurice FitzGerald († 1432),  comte de Kildare  ;
 Gerald FitzGerald (v. 1456-1513),  de Kildare  ;
 Gerald FitzGerald (1487-1534),  de Kildare  ;
 Gerald FitzGerald (v. 1533-1583),  de Desmond, chef de la rébellion irlandaise de 1579  ;
 Gerald FitzGerald (1525-1585),  de Kildare  ;
 Gerald FitzGerald († 1612),  de Kildare  ;
 Gerald FitzGerald (1611-1620),  de Kildare ;
 Gerald Fitzgerald (1851-1893),  de Leinster ;
 Gerald FitzGerald (1914-2004),  de Leinster.